Portage County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Portage County (Ohio)
 Portage County (Wisconsin)